Козынка — река в Воронежской области России, правый приток Толучеевки.

Длина — 49 км, площадь водосборного бассейна — 616 км². Протекает по территории Воробьёвского, Калачеевского и Петропавловского районов. Исток — севернее села Ясеновка, устье находится у села Старомеловая, в 49 км от места впадения реки Толучеевки в Дон.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Толучеевка, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010101112107000004899
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107000489
 Код бассейна — 05.01.01.011
 Номер тома по ГИ — 07
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Воронежской области
Притоки Толучеевки